Pierre Desvignes de Davayé, né en 1657 à Mâcon, maire de Mâcon de 1695  jusqu'à sa mort en 1727.
 Abel-Jean-Baptiste Desvignes de Davayé (, Mâcon - , Mâcon), militaire et homme politique français.